Піцигая () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стилпень.
 Піцигая () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фрумушань.